Rollwende bezeichnet:
 ein Richtungswechsel beim Schwimmen, siehe Wende (Schwimmen)
 eine Wende beim Segeln, siehe Wende (Segeln)